Анджей Замойский:
 Замойский, Анджей Артур (1800—1874) — польский государственный деятель.
 Замойский, Анджей Иероним (1716—1792) — крупный государственный деятель Речи Посполитой, воевода, канцлер великий коронный, староста галицкий, любельский, бродницкий и ростоцкий.